Alain Juppé (né en 1945), homme d'État français, ancien Premier ministre ;
 Isabelle Juppé (née en 1961), journaliste et romancière française, épouse du précédent.